Снежана Стамеска (Скопље, 1. јануар 1946) је југословенска и македонска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1968. || Власници кључева  ТВ филм || /
|-
| 1968. || Нешто темно и тешко  ТВ филм || /
|-
| 1969. || Повратак из раја ТВ филм || Ванда
|-
| 1969. || Волшебниот воз ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Малва ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Коктел за четворица ТВ филм || /
|-
| 1970. || Александра ТВ филм || /
|-
| 1971. || Жеђ  || Емица
|-
| 1973. || Залез зад езерската земја ТВ серија || Аска
|-
| 1973. || Кукла ТВ филм || /
|-
| 1975. || Парадоксот на Диоген ТВ филм || Инз. Борика Корда
|-
| 1975. || Картотека ТВ филм || /
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || Митра
|-
| 1977. || Нели ти реков ТВ филм || /
|-
| 1979. || Жена од малтер ТВ филм || Стојна
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1980. || Двојка ТВ филм || Цвета
|-
| 1983. || Кога тетин Клименте шеташе над градот ТВ филм || Ленка
|-
| 1984. || Не рекох ли ти  || /
|-
| 1984. || Комедијанти ТВ серија || Примадоната
|-
| 1984. || Белото циганче ТВ серија || Аза
|-
| 1984. || Диво месо ТВ филм || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Трговац из Солуна ТВ филм || Сара (као Снежана Стамевска)
|-
| 1986. || Солунски патрдии ТВ серија || Пандора
|-
| 1987. || За трошка срека ТВ филм || Рајна
|-
| 1987. || Пицассо ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1987 1990. || Трст виа Скопје ТВ серија || Сина
|-
| 1992. || Сили во воздухот ТВ филм || Мица
|-
| 1995. || Во светот на бајките ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Велики и мали ТВ серија || Марта
|-
| 2000. || Глас Кратки филм || /
|-
| 2006. || Нави ТВ филм || Нави
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2011. || Турни ме да Кинисам || Милица
|-
| 2013. || Балкан није мртав  || Схоп Ассистант ин а Хат Схоп
|-
| 2014. || До балчака  || сељанка на станици
|-
| 2014-2015. || Македонски народни приказни  ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1946.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци